Основна галактична мова () — вигадана мова, яка широко використовується у всесвіті франшизи «Зоряні війни», що створена Джорджем Лукасом. Ця мова є найпоширенішою у Галактиці. Використовується як лінгва франка.

Розвиток 
Заснована мова на суміші ранніх людських мов, а також дуроській і ботанській мовах. Вперше з'явилася як жаргон торговців і космічних мандрівників. Через його популярність серед цих груп вона поширилася у Галактиці. Так з'явилася рання давньогалактична стандартна мова. Потім на неї вплинув дронмір — мова планети Вулт. За часів Галактичної Імперії чергова версія мови отримала назву імперська основна. Мову було прийнято Альянсом повстанців, а потім вона перейшла в Галактичний Альянс, Нову Республіку і Нову Галактичну Імперію.

Використання 
Більшість розумних істот, що мають контакти всередині Галактики, можуть розмовляти і розмовляють основною мовою на додаток до рідної або місцевої мови, яка використовується у повсякденному спілкуванні. У деяких рас відсутні органи, придатні для розмови основною, наприклад, у каллідахінців, ссі-руук, вукі і комахоподібних рас. Більшість гаморреанців не розмовляють основною, хоча є й винятки, наприклад, правитель Кугг. Для запису основної використовується писемність ауребеш.

Відомі діалекти 
Різні культури Галактики створили різноманітні діалекти основної мови, кожен з власною унікальною вимовою.
 корусантський — діалект Обі-Вана Кенобі, Палпатина, графа Дуку тощо. Слід зауважити, що більшість жителів Центральних світів також розмовляють на цьому діалекті, включаючи Мон Мотму. Звідси можна зробити висновок, що корусантський діалект основної галактичної мови є літературною мовою.
 корелліанський діалект — використовувався Ханом Соло і Веджем Антіллесою.
 гунганський діалект — діалект Джа-Джа Бінкса і Руса Тарпальса.
 говірка Конкорд-Дауна — діалект членів сім'ї Фетт.
 неймодіанський діалект — діалект Нута Ганрея і Руна Хаака.
 катарський діалект — діалект Джухані.
 калішський діалект — діалект Грівуса.

Основна галактична мова у фільмі 
У фільмах і книгах основна галактична мова — це англійська. При перекладі на інші мови основна галактична ставала мовою перекладу. В результаті в неанглійських версіях розмовна основна галактична мова дублювалася, а ауребеш вважався перекладеним. У фільмах англійські діалекти співвідносилися з різними діалектами усередині всесвіту. Акцент Евана Мак-Грегора і Єна Мак-Дерміда вважався корусантським діалектом. Імперські персонажі розмовляли з британським акцентом, а повстанці — зазвичай з північноамериканським. Однак це могло бути поданням різних соціальних класів, оскільки штурмовики і молодші офіцери розмовляли з американським акцентом, а деякі повстанці, наприклад, Мон Мотма — з британським. Можна почути й інші акценти: ямайський (гунганський основний), ірландський (Емон Аззамін і неназваний офіцер «Цзерка» біля Анкорхеда в KotOR), азійський (неймойдіанці), австралійський (Беру, Епізод II), новозеландський (сім'я Фетта), російський (Грівус і Джухані).

Оригінальна етимологія 
Автори «Зоряних воєн» придумали спеціальні слова, утворені з реальних англійських елементів. Нові слова корисні для космічної цивілізації «Зоряних воєн», але зовсім не мають застосування у повсякденному спілкуванні. Приклади таких слів: «speciesism» («расизм»), «gentlebeing» («джентльмен», що належить до нелюдської раси), «offworlder» (дослівно — «іншосвітець», аналог «іноземця»), «bird» («пташка», жаргонна назва літаків, а в даному випадку — і космічних кораблів), «hyperspace» («гіперпростір»), «spacer» (космічний мандрівник), «sentientologist» (фахівець з культури розумних істот Галактики), «youngling» (в даному випадку — молодші учні Храму джедаїв). До них слід додати технічні терміни: бластер, мідіхлоріани, дроїд (похідне від «андроїд»), дюрастил, астронавігація і т. Д.

Крім того, в словник основного входять повністю оригінальні слова або слова невідомої етимології, що не належать до англійської: мофф, джедай, падаван, дарт тощо, А також поєднання на кшталт тві'лек (від «twin lekku», «подвійні лекку»). Можливо, ці слова походять з інших мов.

Посилання 
 
 
 
 

Вигадані мови
Мови «Зоряних війн»